Balogh Margit (1898–1965) festőművész
 Balogh Margit (1961–) történész
 Balogh Margit színész, koreográfus